«Подорож до центру Землі» () — науково-фантастичний пригодницький роман Жуля Верна, 1864.
На основі головної ідеї роману створено такі фільми з аналогічною назвою:
 «Подорож до центру Землі» () — німий короткометражний фільм 1910 року.
 «Подорож до центру Землі» () — пригодницький фільм 1989 року.
 «Подорож до центру Землі» () — американський мінісеріал (з двох серій) 1999 року.
 «Подорож до центру Землі» () — пригодницький фільм 2008 року з Бренданом Фрейзером у головній ролі.
 «Подорож до центру Землі» () — direct-to-video фільм компанії The Asylum.